Les Masters de Shanghai 2010 ont eu lieu du 6 au 12 septembre 2010. Ce tournoi de snooker professionnel fait partie de la catégorie classée, c'est-à-dire comptant pour le classement mondial.

Le tenant du titre est Ronnie O'Sullivan mais il a choisi de ne pas participer. Ali Carter lui succède après avoir battu le qualifié écossais Jamie Burnett 10 à 7 en finale.

Dotation 
La répartition des prix pour cette édition est la suivante :

 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
  tour : 
  tour: 
  tour : 

 Plus haut break des qualifications : 
 Plus haut break de la phase finale : 
 Dotation totale :

Wildcards 
Ces matchs ont été disputés à Shanghai le 6 septembre 2010.

Tableau final

Qualifications 
Ces rencontres se sont déroulées du 2 au 5 août 2010 à la World Snooker Academy de Sheffield, en Angleterre

Finale

Centuries

Centuries du tableau final 

 142  Stuart Bingham
 135, 102  Judd Trump
 131  Jamie Burnett
 130  Tian Pengfei
 129, 103  Ali Carter
 114  Shaun Murphy
 109  Ken Doherty
 106, 105  Mark Selby
 106  Dave Harold
 105, 102  Mark Davis
 101  Marco Fu
 101  Martin Gould
 100  Mei Xiwen
 100  Stephen Maguire
 100  Jamie Cope
 100  Mark King

Centuries des qualifications 

 138  Liam Highfield
 136  Jamie Burnett
 135, 100  Jamie Jones
 132  Andrew Higginson
 129  Xiao Guodong
 120  Peter Lines
 114  Thanawat Thirapongpaiboon
 114  Liu Song
 111  Liu Chuang
 111  Judd Trump
 111  Joe Delaney
 109  David Morris
 107  Tony Drago
 105  Matthew Couch
 105  Joe Swail
 104  Anthony McGill
 103  Tom Ford
 103  Kyren Wilson
 101, 100  Michael White
 101  Matthew Stevens

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Shanghai de snooker

Liens externes 
  Roewe Shanghai Masters (sur www.snooker.org)

Masters de Shanghai de snooker
Snooker en 2010